

Ашкадар — річка в Башкортостані, ліва притока Білої
 Ашкадар — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан